«Megawhite» () — другий студійний альбом українського гурту «W.H.I.T.E», який було презентовано 28 квітня 2010 року.

Композиції 
 «Megawhite» (3:23)
 «Monitor» (3:14)
 «Light Fields» (3:29)
 «Tomorrow» (3:51)
 «One Day» (3:21)
 «Today» (3:48)
 «Answer» (3:12)
 «In the Face» (3:30)
 «So Long» (3:40)
 «Salt Wanes» (3:36)
 «You Are My Ocean» (3:59)

Примітки

Посилання 
 Альбом Megawhite на офіційному вебсайті гурту. 

Альбоми W.H.I.T.E